A 2009–2010-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 47. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 2009. augusztus 7-én kezdődött, a nyitómérkőzést hagyományosan a bajnoki címvédő játszotta. Az utolsó mérkőzéseket 2010. május 8-án rendezték. 2009. december 21. és 2010. január 14. között téli szünetet tartottak, melyet a korábbiakhoz képest hat hétre csökkentettek le. A címvédő a VfL Wolfsburg volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 FC Energie Cottbus
 Karlsruher SC
 Arminia Bielefeld

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 SC Freiburg (aranyérmes)
 1. FSV Mainz 05 (ezüstérmes)
 1. FC Nürnberg (bronzérmes, az osztályozó győztese)

Mérkőzések időpontja 
A 2009–2010-es szezontól megváltozott a mérkőzések kezdési időpontja. A korábbi pénteki egy 20:30 órás, szombati 15:30 órás és vasárnapi 17:00 órás kezdések helyett az alábbi időpontokban rendezték a bajnoki találkozókat:

 péntek: 20:30 óra (egy mérkőzés)
 szombat: 15:30 óra (öt mérkőzés)
 szombat: 18:30 óra (egy mérkőzés)
 vasárnap: 15:30 óra (egy mérkőzés)
 vasárnap: 17:30 óra (egy mérkőzés)

Csapatok

Tabella 

<div id="megj1">1Mivel a 2009–2010-es német kupa mindkét döntőse kvalifikálta magát az UEFA-bajnokok ligájába, így a kupagyőztes jogán a bajnokságban 6. helyezett VfB Stuttgart indulhat a 2010–2011-es Európa-ligában.

Kereszttáblázat

Osztályozó 
A Bundesligában 16. helyezett Nürnberg és a Bundesliga 2-ben harmadik Augsburg oda-visszavágós rendszerű osztályozót játszott egymás ellen. A párharc összesítésbeli győztese szerepelhet a Bundesliga 2010–2011-es szezonjában. A Nürnberg sorozatban második alkalommal szerepelt osztályozón, miután az előző idényben kiharcolta a feljutást az Energie Cottbus ellen. A mérkőzéseket május 13-án és 16-án rendezték, az első találkozón a Nürnberg szerepelt hazai pályán. Összesítésben 3–0-s győzelmet aratott a Nürnberg, így megőrizte a tagságát a Bundesligában a következő szezonra is.

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2010. május 8.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2010. május 8.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2009–2010-es DFB-Pokal
 2009–2010-es Bundesliga 2

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap  
 A 2009–2010-es szezon a DFB.de-n  
 A 2009–2010-es szezon a Kicker.de-n 
 A 2009–2010-es szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2009–2010-es szezon a worldfootball.net-en 

Német labdarúgó-bajnokságok
német 1